Mužská čtyřhra French Open 2017 probíhala v závěru května a první polovině června 2017. Do deblové soutěže pařížského tenisového grandslamu nastoupilo šedesát čtyři dvojic. Obhájcem titulu byl šestý nasazený španělský pár Feliciano López a Marc López, který dohrál v úvodním kole na raketách Chilana Julia Peralty a Argentince Horacia Zeballose.

První kolo bylo rozehráno 30. května 2017 a finále proběhlo v sobotu 10. června na centrálním dvorci Philippa-Chatriera.

Henri Kontinen, Nicolas Mahut a Marcelo Melo vstoupili do turnaje, jakožto soupeři o post deblové světové jedničky. Vzhledem k vyřazení všech tří v prvních dvou kolech zůstal Fin Kontinen na čele i po dohrání grandslamu.

Vítězem se stal nenasazený americko-novozélandský pár Ryan Harrison a Michael Venus, který ve finále zdolal mexicko-americkou dvojici Santiago González a Donald Young po vyrovnaném třísetovém průběhu 7–6, 6–7 a 6–3. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 2 000 bodů a rozdělili si částku 540 000 eur, finalisté pak poloviční prémii. Po triumfu na květnovém Estoril Open 2017 získali druhou společnou trofej. Pro každého z vítězů se jednalo o premiérový grandslamový titul, když ani jeden před Roland-Garros nikdy nepřekročil brány čtvrtfinále.

29letý Venus se stal prvním novozélandským mužským šampionem grandslamu od Onny Paruna, který vyhrál čtyřhru mužů na French Open 1974 s Australanem Dickem Crealym.

Nasazení párů 
  Henri Kontinen /  John Peers (1. kolo)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (1. kolo)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (2. kolo)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (2. kolo)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (čtvrtfinále)
  Feliciano López /  Marc López (1. kolo)
  'Ivan Dodig /  Marcel Granollers (čtvrtfinále)
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (2. kolo)
  Rohan Bopanna /  Pablo Cuevas (3. kolo)
  Pablo Carreño Busta /  Guillermo García-López (1. kolo, skreč)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (3. kolo)
  Marcin Matkowski /  Édouard Roger-Vasselin (2. kolo)
  Florin Mergea /  Ajsám Kúreší (1. kolo)
  Fabrice Martin /  Daniel Nestor (1. kolo)
  Oliver Marach /  Mate Pavić (2. kolo)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (semifinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

French Open 2017